Op het Australian Open 2008 speelden de mannen  in het enkelspel van 14 tot en met 27 januari. Het was de 96e editie van het tennistoernooi. De als derde geplaatste Serviër Novak Đoković won het toernooi voor de eerste keer door in de finale de ongeplaatste Fransman Jo-Wilfried Tsonga met 4-6, 6-4, 6-3 en 7-6 te verslaan.

Geplaatste spelers 
De geplaatste spelers zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speler bereikte.

Toernooischema

Laatste 8

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe links 
 
 
 Toernooischema Australian Open 2008, mannenenkelspel

Australian Open
ITF-toernooi in 2008